Дэ́нни () — уменьшительный вариант английского имени Дэниел () (соответствующего русскому Даниил). Известные носители:
 Дэнни Бойл — британский режиссёр и продюсер.
 Дэнни Де Вито — американский актёр.
 Дэнни Кеннеди, американский и австралийский предприниматель в области чистых технологий, активист по защите природы.
 Дэнни Сауседо — шведский певец.
 Дэнни Трехо — американский актёр.
Дэнни-призрак — главный герой одноимённого фильма.